

Ім'я 

Каміла (, чоловіче ) — жіноче особове ім'я латинського походження, що означає — юна особа із знатної родини, яка зобов'язана бути присутньою при жертвоприношенні.

Іменини Каміли 
 католицькі — 3 березня, 10 березня, 18 травня, 18 липня, 27 липня, 29 серпня, 28 грудня.

Іншомовні аналоги 

А —            
Б —  
Д —            
І —                        
Л —            
Н —            
П —   
Р —  
С —   
У —            
Ф —            
Ч —  
Ш —

Відомі особистості 
 Камілла, герцогиня Корнуольська (*1947) — друга дружина (з 9 квітня 2005) Чарльза, принца Уельського.
 Каміла Алвес (*1982) — бразильська фотомодель і дизайнер.
 Каміла Багінскайте (*1967) — американська шахістка.
 Каміла Бордонаба (*1984) — аргентинська акторка і співачка.
  (1919—2012) — американська оперна співачка, сопрано.
 Каміла Гайкова (*1987) — чеська фігуристка.
 Каміла Джорджі (*1991) — італійська тенісистка.
 Каміла Клодель (1864—1943) — французька жінка-скульптор реалістичного напрямку.
  (*1968) — фінський оперна співачка, сопрано.

Кінофільми 
  : «Каміла Клодель» — французький драматичний фільм про французьку скульпторку Камілу Клодель.
  : «Каміла Клодель 1915» — французький драматичний фільм про французьку скульпторку Камілу Клодель.

Інше 
 107 Камілла — астероїд зовнішнього головного поясу, відкритий 17 листопада 1868 року.
 Каміла — найпотужніший тропічний циклон, що спостерігався у 1969 році в басейні Атлантичного океану.

Примітки 

Особові імена
Жіночі імена